Andrés Molteni e Adil Shamasdin erano i detentori del titolo, ma Shamasdin ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Ginevra. Molteni ha fatto coppia con Guillermo Durán, ma i due hanno perso nei quarti di finale contro Nick Kyrgios e Jack Sock.

Kyrgios e Sock hanno vinto il torneo battendo in finale Roman Jebavý e Matwé Middelkoop con il punteggio di 7–5, 2–6, [11–9].

Teste di serie 

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)

 Julio Peralta /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Marcin Matkowski /  Ben McLachlan (primo turno)

Wild card 

  Gregoire Barrère /  Tristan Lamasine (primo turno)

 Jonathan Eysseric /  Hugo Nys (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2018